Gilberto är ett namn som använts som förnamn bland  italiensk-, spansk- och portugisisktalande  och bland portugisisktalande även som efternamn.

Personer med Gilberto som förnamn
 Gilberto de Almeida Rêgo (1881–1961), brasiliansk fotbollsdomare
 Gilberto Carrillo (1951–1996), kubansk boxare
 Gilberto Moraes Junior (född 7 mars 1993), brasiliansk fotbollsspelare, känd som "Gilberto"
 Gilberto Gil (född 1942), brasiliansk musiker och kulturminister
 Gilberto Simoni (född 1971), italiensk tävlingscyklist
 Gilberto Silva (född 7 oktober 1976), brasiliansk fotbollsspelare
 Gilberto da Silva Melo (född 25 april 1976), brasiliansk fotbollsspelare, känd som "Gilberto"

Personer med Gilberto som efternamn
 Astrud Gilberto (född 1940), braslilansk jazzsångerska
 João Gilberto (1931–2019), brasiliansk musiker
 Sebastião Gilberto (född 1982), angolansk fotbollsspelare

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn
Portugisiska efternamn